El Cimiento kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cimiento, Chiapas, 
 El Cimiento, Oaxaca, Eloxochitlán de Flores Magón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar